«Спасатель» — фильм режиссёра Сергея Соловьёва.

Фильм является второй частью трилогии Сергея Соловьёва, начатой фильмом «Сто дней после детства» и законченной «Наследницей по прямой».

Сюжет 
Фильм рассказывает о двух днях из жизни провинциального городка.

Спасатель Виля (Вильгельм) Тишин, работающий на станции ОСВОД, собирается уходить в армию. Его мать хочет торжественно отметить это событие и предлагает Виле собрать своих друзей и пригласить на праздник свою девушку, которой у него нет. Виля обращается к случайной знакомой Оле с просьбой сыграть роль его девушки на мероприятии. Их недолгое общение приводит к интимной близости и пониманию неопределённости дальнейших отношений.

В город возвращается Ася Веденеева, бывшая выпускница школы, тайно влюблённая в своего учителя литературы Ларикова. Ася, ныне студентка медицинского института, вышла замуж за скучного меркантильного человека — закройщика Ганина. Она хочет поздравить Ларикова с днём рождения, купив ему дорогой подарок, но учитель остаётся равнодушен к её чувствам. Отплыв на надувной лодке подальше от берега, Ася пытается утопиться, случайно оказавшийся на спасательной станции Виля вытаскивает её на берег. Ася исповедуется бывшему однокласснику и сообщает ему, что ждет ребенка. Герои чувствуют духовное единение. Ганин устраивает Ларикову сцену ревности, угрожая ружьём, но пасует перед его хладнокровием, понимая, что обвинения в его адрес безосновательны.

В итоге на пристани, откуда Виля отправляется к месту службы, его провожают сразу две девушки: спасённая Ася и соблазнённая Оля.

В ролях 
 Татьяна Друбич — Ася Веденеева
 Василий Мищенко — Виля Тишин
 Сергей Шакуров — Лариков
 Ольга Белявская — Оля
 Вячеслав Кононенко — Ганин
 Александр Кайдановский — Вараксин (озвучивание — Анатолий Ромашин)
 Сергей Хлебников — Бадейкин
 Валерий Левушкин — Паша
 Галина Петрова — Лика
 Екатерина Васильева — Клара
 Наталия Орлова — мать Вили
 Анатолий Малашкин — фокусник
 Валентина Ушакова — мать Ганина
 Александр Самулекин — сотрудник военкомата
 Андрей Халявин — кинооператор

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр: Сергей Соловьёв
 Оператор: Павел Лебешев
 Художники: Александр Бойм, Александр Самулекин
 Композитор: Исаак Шварц
 Дирижёр: Эмин Хачатурян

Награды 
 1980 — Венецианский кинофестиваль — Special Jury Citation (Сергей Соловьёв)

Оценки фильма 
Многие критики оценивали фильм как часть кинотрилогии, включающей «Сто дней после детства» и «Наследница по прямой».

Кинокритик Р. Н. Юренев написал, что режиссёр С. Соловьёв «не оспаривает свою мысль о воспитании духовности, а вновь доказывает её, идя от обратного». Он оценил картину следующим образом: «У Соловьёва фильм получился не назидательный, не благополучный, а взывающий к чувствам, тревожащий».

Критик Лев Аннинский назвал фильм интересным и необычным. Он указал, что «фильм „Спасатель“ интересен тем, что его авторы всматриваются в душу молодого человека, порождённого принципиально новой ситуацией; эту ситуацию можно назвать оскудением традиционной интеллигентности».

Киновед А. И. Липков отметил, что в фильме «показан нравственный конфликт почти неразрешимой сложности, в сплетении жизненных правд многих героев, за каждым из которых читалась правда характера, правда жизни».

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Спасатель» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Спасатель» на сайте «Мосфильм»

Фильмы СССР 1980 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке